Davide Bresadola – saltatore con gli sci ed ex combinatista nordico italiano
 Giacomo Bresadola – presbitero e micologo italiano
 Maria Rita Bresadola Di Lernia nota come Rita Di Lernia – attrice e doppiatrice italiana
 Silvano Bresadola – calciatore italiano